Чон () — разменная денежная единица, равная 1⁄100 национальных валют КНДР и Южной Кореи.

Название «чон» носили следующие денежные единицы:
 медная монета государства Корё, выпускавшаяся в X—XI веках;
 с 1902 по 1910 год монета, равная 1⁄100 воны;
 с 1945 по 1953 год монета, составляющая 1⁄100 первой южнокорейской воны, с 1953 счётная денежная единица, до 1962 года равная 1⁄100 южнокорейского хвана, а с 1962 года — 1⁄100 второй южнокорейской воны;
 с 1947 года по настоящее время 1⁄100 северокорейской воны.

Монеты КНДР

Банкноты КНДР

Эмиссия 1947 года

Эмиссия 1959 года

Банкноты для туристов из социалистических стран

Банкноты для туристов из капиталистических стран

Банкноты Республики Корея

Эмиссия 1962-1969 годов

Примечания 

Цянь
Деньги Кореи